Liste de tableaux d'Auguste Renoir qui a réalisé plus de  toiles :

Notes et références

Bibliographie des ouvrages cités reproduisant les œuvres 
 
 
 
 

Renoir